Давид Яковлевич Райзер (1904—1962) — советский государственный и хозяйственный деятель. Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1961).

Биография 
Родился а в м. Каховка Таврической губернии в семье часового мастера.

В 1927 году окончил Одесский политехнический институт по специальности инженер—строитель.

 1921—1922 — заведующий столом личного состава Херсонской губернской продовольственной комиссии и статистик Херсонского губернского статистического бюро.
 1922—1923 — студент Крымского университета.
 май—сентябрь 1923 — техник Севастопольской электростанции.
 1923—1927 — студент Одесского политехнического института, с октября 1924 года на вечернем отделении: техник Одесского трамвайного депо.
 1927—1928 — инженер—проектировщик Одесского окружного коммунального отдела.
 1928—1932 — на Мариупольском заводе «Югосталь»: инженер, производитель работ, заместитель начальника строительного отдела, помощник главного инженера по промышленному строительству.
 1932—1934 — на ММК: старший инженер доменного цеха, строитель мартеновского цеха, начальник строительства мартеновского цеха, Магнитогорск.
 1934—1936 — главный инженер Дзержинскстроя, Дзержинск.
 1936—1937 — начальник Управления капитального строительства и заместитель начальника Главного управления тяжёлой промышленности наркомата тяжёлой промышленности СССР.
 1937—1939 — заместитель начальника 2-го Главного управления наркомата оборонной промышленности СССР по капитальному строительству.
 1939—1940 — начальник сектора капитального строительства, начальник Главного управления капитального строительства наркомата судостроительной промышленности СССР.
 1940—1946 — заместитель наркома чёрной металлургии СССР по капитальному строительству — начальник Главного управления по капитальному строительству.
 1946—1950 — заместитель наркома (министра) строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР.
 1950—1953 — министр строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР.
 1953—1954 — первый заместитель министра строительства СССР.
 1954—1957 — министр строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР.
 1957—1958 — министр строительства Казахской ССР.
 С февраля 1958 года персональный пенсионер союзного значения.

Умер в Москве 24 декабря 1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 

 Жена — педагог Полина Моисеевна Райзер (урождённая Волынская, 1904—1994), сестра учёного-медика, кардиолога, главного терапевта Министерства обороны СССР по военно-морскому флоту, генерал-майора медицинской службы, профессора Зиновия Моисеевича Волынского (1897—1967), автора трудов по военно-полевой терапии.
Сыновья:
 Михаил Давидович Райзер (1929—1993) — физик, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Физического института АН СССР, автор монографии «Физика плазмы и магнитная гидродинамика» (1961); впервые реализовал сверхмощную генерацию СВЧ излучения на сильноточном релятивистском пучке (1973).
 Владимир Давидович Райзер — инженер-строитель, известный своими работами в области прикладной механики, доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник и заместитель директора Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института комплексных проблем строительных конструкций и сооружений им. В. А. Кучеренко, автор монографий «Нелинейные задачи расчёта оболочек покрытий» (1976), «Методы теории надёжности в задачах нормирования расчётных параметров строительных конструкций» (1986), «Балки, плиты и оболочки на стохастическом упругоползучем основании» (1990), «Расчёт и нормирование надёжности строительных конструкций» (1995), «Теория надёжности в строительном проектировании» (1998), «Теория надёжности сооружений» (2010); заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Живёт в Сан-Диего.
 Племянник — доктор медицинских наук, профессор Аркадий Нисонович Либерман, автор трудов в области военно-полевой медицины, лучевой болезни, токсикологии.

Награды 
 четыре ордена Ленина (в том числе 25.01.1954):
 15.01.1943 — за «образцовое выполнение заданий Государственного комитета обороны по строительству и вводу в действие новых мощностей на Магнитогорском металлургическом комбинате имени Сталина»
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Примечания 

Министры строительства СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Строители СССР